Ернст Барлах (нім. Ernst Barlach, *2 січня 1870(18700102), Ведель, Гольштейн — 24 жовтня, 1938, Росток) — німецький скульптор, прихильник експресіонізму.
 6428 Барлах (6428 Barlach) — астероїд головного поясу.